Una coppia perfetta (A Perfect Couple) – film del 1979 diretto da Robert Altman
 Una coppia perfetta (Un couple épatant) – film del 2001 diretto da Lucas Belvaux 
 Una coppia perfetta (Profoundly Normal) – film TV del 2003 diretto da Graeme Clifford
 Una coppia perfetta - I racconti di Hap e Leonard – raccolta di racconti dello scrittore Joe R. Lansdale del 2013